San Pietro se poate referi la:

 San Pietro a Maida, comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia
 San Pietro al Natisone, comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia
 San Pietro al Tanagro, comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia
 San Pietro Apostolo, comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia
 San Pietro Avellana, comună în Provincia Isernia, Molise din sudul Italiei
 San Pietro Clarenza, comună în Provincia Catania, Sicilia din sudul Italiei
 San Pietro di Cadore, comună din provincia Belluno, regiunea Veneto, Italia
 San Pietro di Caridà, comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia
 San Pietro di Feletto, comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia
 San Pietro di Morubio, comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia
 San Pietro in Amantea, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 San Pietro in Cariano, comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia
 San Pietro in Casale, comună în Provincia Bologna, Italia
 San Pietro in Cerro, comună în Provincia Piacenza, Italia
 San Pietro in Gu, comună din Provincia Padova, în regiunea italiană Veneto, Italia
 San Pietro in Guarano, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 San Pietro in Lama, comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia
 San Pietro Infine, comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia
 San Pietro Mosezzo, comună din provincia Novara, Italia
 San Pietro Mussolino, comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia
 San Pietro Val Lemina, comună din provincia Torino, Italia
 San Pietro Vernotico, comună din provincia Brindisi, regiunea Puglia, Italia
 San Pietro Viminario, comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia